Okrug (estonski: maakond) je administrativna jedinica u Estoniji. Estonija je podijeljena na 15 okruga. Svaki okrug je dodatno podijeljen na gradske (grad - linn) i seoske općine (župe - vald).

Estonski okruzi po broju stanovnika 

 podatak od 1. siječnja 2008. godine